Palmito es el nombre de:

 Palmito, cogollo o corazón de varias especies de palmeras, utilizado como alimento.
 Palmito, la palmera Chamaerops humilis, también llamada palmitera, la única arecácea nativa de Europa.
 Palmito, la palmera Euterpe edulis, también llamada jusará.
 Palmito, nombre común de la planta Gladiolus italicus.
 Palmito, municipio del departamento de Sucre, Colombia.